Алим-Ноуккаярви — пресноводное озеро на территории Кестеньгского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,5 км². Располагается на высоте 264,8 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно чем на два километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через Алим-Ноуккаярви течёт река Вуоснайоки, впадающая в реку Кутсайоки, которая, в свою очередь, впадает в реку Тумчу.

В озере расположено более десятка небольших безымянных островов, рассредоточенных по всей площади водоёма.

К юго-западу от озера проходит автодорога местного значения.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000511102000001106.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Вуоснайоки
Озёра Лоухского района